Paco Azorín (Yecla, 2 de noviembre de 1974) es un director de escena, escenógrafo y productor español. Vive entre Barcelona (ciudad en la que se formó y en la que empezó su carrera profesional) y Sevilla.

Biografía 
Formado en el Instituto del Teatro de Barcelona (1992-1996). Rápidamente empezó a trabajar para algunos de los directores y coreógrafos más importantes del país, como Carme Portaceli, Lluís Pasqual, Víctor Ullate, Mario Gas, Ernesto Caballero, Helena Pimenta o Sergi Belbel. En sus primeros trabajos ya demostró una gran capacidad para captar el mensaje de las obras, reflejándolo en los escenarios, con una gran economía de medios.

En 2003 fundó el Festival Shakespeare de Santa Susana, único festival de todo el estado dedicado íntegramente a la figura del dramaturgo inglés. Fue el director de las cuatro primeras ediciones (2003-2006). Desde el año 2007 colabora impartiendo clases en el Instituto del Teatro de Barcelona, así como organizando másteres en diversos países. Tiene también una amplia actividad como director de escena, tanto de espectáculos de teatro como de lírica.

Desde 2002 ha producido más de una decena de espectáculos teatrales, siendo los más recientes Escuadra hacia la muerte de Alfonso Sastre, en coproducciones con el Centro Dramático Nacional y Metaproducciones. Julio César de William Shakespeare, en coproducción con el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida (2013), el Teatro Circo de Murcia y Metaproducciones.

Premios 

 Premio Alfonso X de la Cultura de la Región de Murcia 2022. 
 Premio de la Crítica Serra d’Or 2021 por "Poder i Santedat"
Premio Cerino 2018 a la mejor escenografía por "Filoctetes"
 Premio Amics de l'opera 2017 del Teatre Principal de Palma al mejor montaje teatral por "María Moliner".
Premio Ceres 2013 a la mejor escenografía por "El veneno del teatro" y "El lindo Don Diego".
 Premio periódico 7 DIAS al mérito cultural.
Premio de la Asociación de Directores de Escena de España 2009 a la mejor escenografía por “la casa de Bernarda Alba".
Premio Butaca 2009 a la mejor escenografía por “la casa de Bernarda Alba”.
 Premio de la Generalidad Valenciana 2008 a la mejor escenografía por “los enredos de Scapin”.
 Premio Públics de Tarragona 2006 a la mejor escenografía por “El método Gronholm”.
 Premio de la Generalidad Valenciana 2005 a la mejor escenografía por “sopa de pollo con cebada”
Premio Butaca 2004 por “Lear”.
 Premio de la Crítica Serra d’Or 2004 a la aportación teatral más interesante.
Nominaciones a los Premios Max:
 2013. Mejor adaptación teatral: "Julio César".
 2013. Mejor escenografía: "El lindo don Diego".
 2009. Mejor escenografía: "La casa de Bernarda Alba".

Principales trabajos de ópera y zarzuela

Como director 
 The Planets, de Gustav Holst. Dirección musical de Virginia Martínez. OSRG. junio 2022.
 The magic Opal, de Isaac Albéniz. Dirección musical de Guillermo García Calvo. Teatro de la Zarzuela, abril 2022.
 Una tragedia Florentina, de Alexander von Zemlinsky. Dirección musical de Pedro Haffter. ABAO, Bilbao, marzo de 2022.
 La voix humaine, de Francis Poulenc. Dirección musical de Pedro Haffter. ABAO, Bilbao, marzo de 2022.
 Tosca, de Giacomo Puccini. Dirección musical de Nicola Luisotti. Teatro Real, Madrid, julio de 2021.
El Monstre al Laberint, de Jonathan Dove. Dirección musical de Manel Valdivieso. Gran Teatro del Liceo, Barcelona, abril de 2021.
La Traviata, de Giuseppe Verdi. Dirección musical de Riccardo Frizza. Festival Castell de Peralada, 2019.
 Samson et Dalila, de Camille Saint-Saëns. Dirección musical de Álvaro Albiach. Festival de Mérida, junio de 2019. Teatro de la Maestranza, Sevilla, noviembre de 2019.
 Tosca, de Giacomo Puccini. Dirección musical de John Fiore. Gran Teatro del Liceo, Barcelona, junio de 2019.
 Il finto sordo, de Manuel García. Dirección musical de Rubén Fernández Aguirre. Fundación Juan March, Teatro de la Zarzuela y ABAO, mayo de 2019.
 Maruxa, de Amadeo Vives. Dirección musical de José Miguel Pérez Sierra. Teatro Campoamor de Oviedo, marzo de 2019.
 Don Giovanni, de W.A. Mozart. Dirección musical de Cristóbal Soler. Teatro Principal de Palma, febrero de 2019.
 Maruxa, de Amadeo Vives. Teatro de la Zarzuela, 2018.
 Vivica & Viardot, sobre canciones de Pauline Viardot. Teatro Calderón, 2016.
 La Brecha, de Jacques Alphonse De Zeegant. Festival de verano Sagunto a Escena, 2017.
 Otello, de Giuseppe Verdi. Macerata Opera Festival, 2016.
 Henry V, de W. Shakespeare con música de William Walton. Festival de música y danza de Granada, 2016.
 María Moliner, de Antoni Parera Fons. Teatro de la Zarzuela, 2016.
 Don Giovanni, de W. A. Mozart. Teatro Comunale, Sassari (Italia), 2015.
Tosca, de Giacomo Puccini. Quincena Musical de San Sebastián, 2015.
Otello, de Giuseppe Verdi. Festival Castell de Peralada, 2015. Teatro Calderón de Valladolid, 2016.
Una Voce in off, de Xavier Montsalvatge. Gran Teatro del Liceo, 2015.
Salomé'', de Richard Strauss. Festival de Teatro Clásico de Mérida, 2014.
La Voix Humaine, de Francis Poulenc. Teatros del Canal, 2014. Gran Teatro del Liceo, 2015.
Tosca, de Giacomo Puccini. Gran Teatro del Liceo, Barcelona, 2014. Teatro de la Maestranza, 2015.
 Con los pies en la luna, de Antoni Parera Fons. Gran Teatro del Liceo. Teatro Real de Madrid. ABAO y Teatro de la Maestranza, 2011.
 Cien puñaos de rosas, a partir de Ruperto Chapí. Áreade las Artes del Ayuntamiento de Madrid, 2009.
 Gran Vía Esquina Alcalá, de Yolanda García Serrano. Área de las Artes del Ayuntamiento de Madrid, 2007.

 Como escenógrafo 
 Orphée et Eurydice, de Christoph Willibald Gluck. Opéra de Metz, Francia, abril de 2019.
 El enigma di Lea, de Benet Casablancas. Dirección de Carme Portaceli. Gran Teatro del Liceo, febrero de 2019.
 Fuenteovejuna, de Jorge Muñiz. Dirección de Miguel del Arco. Teatro Campoamor, Ópera de Oviedo. 2018.
 Turandot, de Giacomo Puccini. Dirección de Mario Gas. Festival de Mérida. 2016.
 Jérusalem de Giuseppe Verdi. Theater Bonn, Alemania, 2016.Suor Angelica'', de Giacomo Puccini. Teatro Real, Madrid, 2012.
Manon Lescaut, de Giacomo Puccini. Opéra National de Lyon, Francia, 2010.
 La viejecita - Chateau Margaux, de Fernández Caballero. Teatro Arriaga. Festival Grec, 2009.
 La calesera, de Francisco Alonso. Teatro de la Zarzuela. Madrid, 2009.
 Las bodas de Fígaro, de W.A. Mozart. Gran Teatro del Liceo. Barcelona, 2008 - 2012 - 2016. Ópera Nacional Galesa. Cardiff, 2009.
 Plaza Mayor de Chueca, a partir de Federico Chueca. Área de las Artes del Ayuntamiento de Madrid, 2008.
 Il prigioniero, de Luigi Dallapiccola. Ópera de París. Palais Garnier, 2008.
 Ode à Napoleon, de Arnold Schoenberg. Ópera de París. Palais Garnier, 2008.
 Cantos de amor, furor y lágrimas, de Monteverdi. Palacio de la Música Catalana durante el Festival Grec Barcelona, 2008.
 La Gran Vía, de Federico Chueca. Área de las Artes del Ayuntamiento de Madrid, 2006.
 La violación de Lucrecia, de Benjamin Britten. Festival Shakespeare, Instituto Valenciano de la Música, 2004.

 Principales trabajos de teatro 

 Como director 
 Poder i Santedat, de Manuel Molins. Diputación de Valencia - Delegación de Teatros, Teatro Principal de Valencia, octubre de 2020.Melodrama, R. Strauss. Fundación Juan March, 2017.
 Escuadra hacia la muerte, de Alfonso Sastre. Teatro María Guerrero, 2016.
 Julio César, de W. Shakespeare. 59 Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. 2013.
 Hamlet, el dia dels assassinats, de Bernard-Marie Koltès. Festival Shakespeare 2007 y Teatros de la Generalidad Valenciana 2008.

 Como escenógrafo 
 La Victor C, de Anna Maria Ricart. Dirección de Carme Portaceli. Teatre Nacional de Catalunya, 2022.
 El cuidador, de Harold Pinter. Dirección de Antonio Simón. Teatro bellas artes, 2022.
 Heisenberg, de Simon Stephens. Dirección de Josep Maria Mestres. Sala Beckett, 2021.
La casa de los espíritus, de Isabel Allende. Dirección de Carme Portaceli. Teatro Español, Festival Grec 2021.
Nápoles millonaria, de Eduardo de Filippo. Dirección de Antonio Simón. Teatro Español, 2021.
Siempreviva, de Don DeLillo. Dirección de Salva Bolta. Teatro Español, Naves del Matadero, 2021.
Puertas abiertas, de Emma Riverola. Dirección de Abel Folk. Teatre Romea, Teatro Español, 2021.Madre coraje y sus hijos, de Bertolt Brecht. Dirección de Ernesto Caballero. Centro Dramático Nacional, septiembre de 2019.
 Federico hacia Lorca, de Irma Correa y Nando López. Dirección de Miguel del Arco. Teatros del Canal, Madrid, abril de 2019.
 Mi película italiana, de Rocío Bello. Dirección de Salva Bolta. Teatro Español de Madrid, abril de 2019.
 El jardín de los cerezos, de Antón Chéjov. Dirección de Ernesto Caballero. Centro Dramático Nacioanal, enero de 2019.
 Filoctetes, de Sófocles. Dirección de Antonio Simón. Festival de Mérida. 2018.
 Troyanas, de Eurípides. Dirección de Carme Portaceli. Festival de Mérida. 2017.
 Calígula, de Albert Camus. Dirección de Mario Gas. Festival de Mérida y Focus. 2017.
 Inconsolable, de Javier Gomá. Dirección de Ernesto Caballero. Centro Dramático Nacional. 2017.
 Refugio, escrita y dirigida por Miguel del Arco. Centro Dramático Nacional. 2017.
 La autora de Las Meninas, escrita y dirigida por Ernesto Caballero. Centro Dramático Nacional y Focus. 2017.
 Jardiel, un escritor de ida y vuelta, de Jardiel Poncela y Ernesto Caballero. Dirección de Ernesto Caballero. Centro Dramático Nacional. 2016.
 Happy end, de Bertolt Brecht. Dirección de Salva Bolta. Teatro Principal de Valencia. 2016.
 Vida de Galileo, de Bertolt Brecht. Dirección de Ernesto Caballero. Centro Dramático Nacional. 2016.
 Sócrates, juicio y muerte de un ciudadano, de Mario Gas y Alberto Iglesias. Dirección de Mario Gas. Festival de Teatro Clásico de Mérida. 2015.
 Només són dones, de Carmen Domingo. Dirección de Carme Portaceli. Factoria Escènica Internacional y Teatro Nacional de Cataluña, 2015.
 Lo que no se dice, de Tennessee Williams. Dirección de Victor Formoso. Drama Producciones y Teatro Insular, 2015.
 Bangkok, texto y dirección de Antonio Morcillo López. Teatre La Villarroel y Centro Dramático Nacional. 2015.
 Rinoceronte, de Eugène Ionesco. Dirección de Ernesto Caballero. Centro Dramático Nacional. 2014.
 L'última trobada, de Sándor Márai. Dirección de Abel Folk. Teatro Romea. 2014.
 El President, de Thomas Bernhard. Dirección de Carme Portaceli. Teatro Nacional de Cataluña y Festival Temporada Alta. 2014.
 Krum, de Hanoch Levin. Dirección de Carme Portaceli. Teatre Lliure y Grec festival de Barcelona. 2014.
 Amantes, de Vicente Aranda. Dirección de Álvaro del Amo. Centro Dramático Nacional. 2014.
 El caballero de Olmedo, de Lope de Vega. Dirección de Lluís Pasqual. Compañía Nacional de Teatro Clásico y Teatre Lliure. 2014.
 L'encarregat, de Harold Pinter. Dirección de Xicu Masó. Teatre Lliure. 2014.
 Las dos bandoleras, de Lope de Vega. Dirección de Carme Portaceli. Compañía Nacional de Teatro Clásico y Factoria Escènica Internacional. 2014.
 TV & Miseria de la II Transición, de Albert Boronat. Dirección de Carme Portaceli. Grec Festival de Barcelona. 2013.
 Els ferèstecs, de Carlo Godoni. Dirección de Lluís Pasqual. Teatre Lliure. 2013.
 El lindo don Diego, de Agustín Moreto. Dirección de Carles Alfaro. Compañía Nacional de Teatro Clásico. 2013.
 La bona gent, de David Lindsay-Abaire. Dirección de Daniel Veronese. Teatro Goya. 2013.
 Si, ministre, de Antony Jay y Jonathan Lynn. Dirección de Abel Folk. Teatre Condal. 2013.
 El veneno del teatro, de Rodolf Sirera. Dirección de Mario Gas. Teatros del Canal. 2012.
 Nadie verá este vídeo, de Martin Crimp. Dirección de Carme Portaceli. Festival Grec - Centro Dramático Nacional. 2012.
 Hamlet, de W. Shakespeare. Dirección de Will Keen. Teatro Español. 2012.
 Mequinensa, de Marc Rosich, a partir de la obra de Jesús Moncada. Dirección de Xicu Masó. Teatro Nacional de Cataluña. 2012.
 Quitt, de Peter Handke. Dirección de Lluís Pasqual. Teatre Lliure, Centro Dramático Nacional. 2012.
 Els baixos fons, de M. Gorki. Dirección de Carme Portaceli. Teatro Nacional de Cataluña. 2012.
 Blackbird, de David Harrower. Dirección de Lluís Pasqual. Piccolo Teatro di Milano, 2011.
 El cuento de invierno, de William Shakespeare. Dirección de Carme Portaceli. Teatro Romea. Barcelona, 2011.
 Celebración, de Harold Pinter. Dirección de Lluís Pasqual. Teatre Lliure. Festival Temporada Alta 2011.
 Mi alma en otra parte, de José Manuel Mora. Dirección de Xicu Masó. Centro Dramático Nacional, 2011.
 Münchhausen, de Lucía Vilanova. Dirección de Salvador Bolta. Centro Dramático Nacional, 2011.
 Nuestra clase, de Tadeusz Slobodziadnek. Dirección de Carme Portaceli. Festival Barcelona Grec, 2011.
 L’auca del senyor esteve, de Santiago Rusiñol. Dirección de Carme Portaceli. Teatro Nacional de Cataluña, 2011.
 Prometeo, de Esquilo y versión de Heiner Müller. Dirección de Carme Portaceli. Teatre Grec. Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Centro Dramático Nacional, 2010.
 El mètode gronholm''', de Jordi Galceran. Dirección de Sergi Belbel. Teatro Poliorama, Barcelona, 2010.
 Ricardo II, de William Shakespeare. Dirección de Carme Portaceli. Factoría Escénica Internacional 2009.
 El narciso en su opinión''', de Guillem de Castro. Dirección de Rafa Calatayud. Teatro Rialto. Valencia, 2009.
 Te doy mis ojos''', de Icíar Bollaín. Dirección de Carme Portaceli. Factoria Escènica Internacional-Teatro Nacional de Hanói (Vietnam) Hanoi Opera House, 2009.
 La casa de Bernarda Alba''', de Federico García Lorca. Dirección de Lluís Pasqual. Teatro Nacional de Cataluña. Teatro Español. Madrid, 2009.
 Ante la jubilación''', de Thomas Bernhard. Dirección de Carme Portaceli. Centro Dramático Nacional. Madrid, 2008.
 Enrique IV, de Luigi Pirandello. Dirección de José Sancho. Teatro Principal. Valencia, 2008.
 Qué pasó cuando nora dejó a su marido, de Elfriede Jelinek. Dirección de Carme Portaceli. Teatro Nacional de Cataluña. Centre d’Arts Escèniques de Reus, 2008.
 Cet enfant, de Joel Ponmerat. Dirección de Antonio Simón. Teatre Lliure. Festival Grec Barcelona 2008.
 Els nois d’historia, de Allan Benett. Dirección de Josep Maria Pou. Teatro Goya. Barcelona, 2008.
 Tres sombreros de copa, de Miguel Mihura. Dirección de Antonio Díaz Zamora. Teatro Talía, Valencia 2008.
 Así que pasen cinco años, de Federico García Lorca. Dirección de Carme Portaceli. Taller de Teatro Experimental Caracas, 2008.

 Josep i Maria, de Peter Turrini. Dirección de Carme Portaceli. Temporada Alta 2007.
 Los enredos de Scapin, de Molière. Dirección de Rafel Calatayud. Teatro Rialto, Valencia, 2007.
 Móvil, de Sergi Belbel. Dirección de Lluís Pasqual. Teatre Lliure. Barcelona, 2007.
 El amor del ruiseñor, de Timberlake Wertenbaker. Dirección de Jorge Picó. Teatro Romano de Sagunto, Teatro Romano de Mérida, 2006.
 La buena persona de Se-Zuan, de Bertolt Brecht. Dirección de Luís Blat. Teatro María Guerrero, 2006.
 Hamlet - La tempestad, de William Shakespeare. Dirección de Lluís Pasqual. Teatro Arriaga, Teatro Español, Teatre Lliure, 2006.
 Aguantando la vela, de Fabrice Melquiot. Dirección de Carme Portaceli. Festival de Otoño 2005.
 El idiota, de Zéno Bianou. Dirección de Antonio Simón. Temporada Alta 2005.
 La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Dirección de Carme Portaceli. Teatro Gayarre. Pamplona, 2005.
 Romance de lobos, de Valle Inclán. Dirección de Ángel Facio. Teatro Español. Madrid 2005. Sopa de pollo con cebada, de Arnold Wesker. Dirección de Carme Portaceli. Teatro Rialto. Valencia, 2004. Dinamita, idea y dirección de TRICICLE. Teatro Victoria. Barcelona, 2004.
 Genova O1, de Fausto Paradivino. Dirección de Carme Portaceli. Festival Grec Barcelona 2004.
 Canciones dedicadas, de Franz Xavier Kroetz. Dirección de Carme Portaceli. Sitges Teatre Internacional 2004.
 Canti della notte, de Jon Fosse. Dirección de Beno Mazzone. Teatro Libero. Palermo, 2004.
 Una altra Ofèlia, de Manuel Molins. Dirección de Carlos Marchena. Teatre Rialto. Valencia, 2004.
 Un ram de mar, de Joaquim Ruyra. Dirección de Joan Castells. Teatro Nacional de Cataluña, 2004.
 Juliol del 36, Barcelona, de Claude Mercadié. Dirección de Boris Rotenstein. Tantarantana, 2003.
 Lear, de Edward Bond. Dirección de Carme Portaceli. Festival Grec Barcelona, 2003.
 Electra''', de José Sanchís Sinisterra. Dirección de Antonio Simón. Festival Grec y Festival de Mérida, 2003.
 Un enemigo del pueblo, de Henrik Ibsen. Dirección de Carme Portaceli. Teatro Rialto. Valencia, 2003.
 Cendres a les cendres, de Harold Pinter. Dirección de Antonio Simón. Teatre Lliure, 2003.
 Mots de ritual per a Electra, de Josep Palau i Fabre. Dirección de Hermann Bonnín. Espai Escènic Joan Brossa. Barcelona, 2003.
 El retorn al desert', de Bernard-Marie Koltès. Dirección de Carme Portaceli. Teatre Lliure, 2003.
 El clavicèmbal', de Dani Salgado. Dirección de Lurdes Barba. Teatro Nacional de Cataluña, 2002.
 Che formidabile bordello, de Eugène Ionesco. Dirección de Beno Mazzone. Teatro Libero. Palermo, 2002.
 El paradís oblidat, de David Plana. Dirección de Carlota Subirós. Teatro Nacional de Cataluña, 2002
 El sueño de una noche de verano, de William Shakespeare. Dirección de Àngel Llàcer. Teatro Borrás. Barcelona 2002.
 Sallinger', de Bernard-Marie Koltès. Dirección de Carme Portaceli. Mercado de las Flores. Barcelona, 2002.
 Vindrà algú, de Jon Fosse. Dirección de Antonio Simón. Sala Beckett. Barcelona, 2002.
 Refugiats, de Sergi Pompermayer. Dirección de David Plana. Teatro Nacional de Cataluña, 2002.
 Locura de amor, de Sam Sephard. Dirección de Antonio Simón. Tantarantana. Barcelona 2002.
 Ran del camí, de Anton Chejov. Dirección de Joan Castells. Teatro Nacional de Cataluña, 2002.
 Ganivets a les gallines, de David Harrower. Dirección de Antonio Simón. Teatro Nacional de Cataluña, 2001.
 La confessione o l’esca del peccato, de Josep Palau i Fabre. Dirección de Hermann Bonnín. Teatro Libero. Parlemo, 2001.
 Ball-trampa, de Xavier Durringer. Dirección de Carme Portaceli. Festival Grec Barcelona, 2001.
 Cara de foc, de Marius Von Mayembourg. Dirección de Carme Portaceli. Teatre Lliure. 2001.
 El far del Maleït, de Paul Autier y Paul Cloquemin. Dirección de Hermann Bonnin. Espai Escènic Joan Brossa. Barcelona, 2001.
 Casta diva''', del musical més petit. Dirección de Victor Àlvaro. Teatreneu. Barcelona, 2000.
 ¡Ay, Carmela!', de José Sanchis Sinisterra. Dirección de Antonio Simón. Festival EL QUIJOTE. París 2000.
 Por, menjar-se ànima, de Rainer W. Fassbinder. Dirección de Carme Portaceli. Tantarantana. Festival Grec Barcelona, 2000.
 Contra l'oblit, de diversos autores. Dirección de Carme Portaceli y Antonio Simón. Tantarantana. Festival Grec Barcelona, 1999.

 Principales trabajos para danza y musical 

 In paradisum, coreografía de Antonio Ruz. Teatros del Canal, 2021.Presente, coreografía de Antonio Ruz. Teatros del Canal, Madrid, octubre de 2018
 Electra, músicas de Pablo Martín Caminero, Diego Losada y Moisés Sánchez. Dirección y coreografía de Antonio Ruz. Ballet Nacional de España. 2017.
 Carmen, de Georges Bizet y Pedro Navarrete, coreografía y dirección de Víctor Ullate. Victor Ullate Ballet Comunidad de Madrid. 2017.
 Moustache, dirección y coreografía de Coco Comín. Teatro Apolo de Barcelona, 2016.
 El amor brujo, de Manuel de Falla, coreografía y dirección de Víctor Ullate. Teatro de Vichy, Francia y Teatro Real de Madrid. 2014.
 Bolero, coreografía y dirección de Víctor Ullate. Teatro Jovellanos, Gijón. 2013.
 Nexos / Y / Jaleos, coreografía y dirección de Víctor Ullate. Teatros del Canal. 2013.
 La venus de Willendorf, de Iago Pericot. Coreografía de Jordi Cortés. Festival Grec Barcelona, 2010
 Wonderland, coreografías de Víctor Ullate y Eduardo Lao. Teatros del Canal, Festival de Peralada, 2010
 El arte de la danza, dirección y coreografías de Víctor Ullate y Eduardo Lao. Ballet de la Comunidad de Madrid. Teatro Cuyás. Las Palmas de Gran Canaria, 2010
 Beethoven, dirección y coreografías de Víctor Ullate y Eduardo Lao. Ballet de la Comunidad de Madrid. Teatro Albéniz. Madrid, 2008
 El amor brujo, de Manuel de Falla. Coreografía de Ramón Oller. Ballet de la Generalidad Valenciana. Teatro Principal. Valencia, 2008
 Mozartnu''' 1986-2008. Idea y dirección de Iago Pericot. Coreografía de Jordi Cortés. Mercado de las Flores. Barcelona, 2008
 2 you maestro, coreografía y dirección de Víctor Ullate. Ballet de la Comunidad de Madrid. Teatro Real. Madrid, 2008
 Samsara, coreografía y dirección de Víctor Ullate. Ballet de la Comunidad de Madrid. Teatro de Madrid, 2006. Paella mixta, coreografía y dirección de Sol Picó. Teatro Nacional de Cataluña y Forum de las Culturas 2004
 Jump start and jazz, de Wynton Marsalis. ITDansa. Orquesta de cámara del Teatre Lliure. Festival Barcelona Grec 2001
 Lulu (primera noche), de David Plana. Coreografía de Roberto G. Alonso. Sigtes Teatro Internacional, 2000
 A compás del poeta, de Carmen Rubio. Dirección y coreografía de Matilde Rubio. Teatro de La Vaguada. Madrid 1996
 Bienvenido Mister Marshall, musical basado en la película de Berlanga-Barden. Dirección de José Antonio Escrivá. Teatro Principal Valencia, 2007
 Grease, de Jim Jacobs i Warren Casey. Dirección musical de Manu Guix. Coreografía de Coco Comín. Dirección de Ricard Reguant. Teatro Victoria. Barcelona, 2006. Nuevo Teatro Alcalá. Madrid, 2008
 Chicago''', de B. Fosse, J. Kander y F.Ebb. Dirección de Coco Comín y Marc Monserrat. Teatro Principal. Barcelona, 1998.
 Calderilla, basada en "la opera de los cuatro peniques", de Bertotl Brecht. Dirección de Guillermo Heras. Festival Iberoamericano de Cádiz. Gran Teatro Falla, 1996

 Referencias 

 Enlaces externos 
 Página oficial de Paco Azorín
 Enciclopèdia Catalana 
 La Voix Humaine'''''y Una Voce in off - Gran Teatro del Liceo

Nacidos en Yecla
Escenógrafos de España
Directores de teatro de España